Шалгай — название населённых пунктов в Казахстане:
 
 Шалгай (быв. Бирсуат) — аул в Аршалынском районе Акмолинской области.
 Шалгай — село в Жаркаинском районе Акмолинской области, упразднено в 2005 г.
 Шалгай (быв. Первосоветское) — село в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.